St Lawrence – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 St Lawrence – miejscowość na wyspie Wight (Anglia)